Vortex (lat. vortex, ‚Wirbel‘) steht für:
 Wirbel (Strömungslehre), Kreisströmungen eines Fluids
 Vortex86, eine x86 kompatible SoC-CPU
 Vortexmischer, ein Gerät zur Durchmischung von Reaktionsansätzen
 Vortex (deutsche Band), eine deutsche Oi!-Band aus Hameln
 Vortex (deutsches Musikprojekt), ein deutsches Dark-Ambient-Musikprojekt
 Vortex (niederländische Band), eine niederländische Heavy-Metal-Band
 Vortex (1982), US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 1982
 Vortex (1998), US-amerikanischer Pornospielfilm aus dem Jahr 1998
 Vortex (2001), deutscher Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2001
 Vortex (2021), französischer Film von Gaspar Noé aus dem Jahr 2021
 Vortex Automotive, britischer Automobilhersteller
 Vortex-Ring-Stadium, gefährlicher Flugzustand eines Helikopters, siehe Wirbelringstadium
 eine Automobilmarke des russischen Herstellers Taganrogski Awtomobilny Sawod
 Vortex (Computerspiel), ein Videospiel aus dem Jahr 1994
 Vortex (iPod-Spiel), ein Videospiel, das auf dem iPod-Classic läuft
 Vortex Col, Gebirgspass im Viktorialand, Antarktika
 Vortex Island, Insel im Prinz-Gustav-Kanal, Weddell-Meer, Antarktis
 Vortex (Satellit), eine Serie US-amerikanischer Aufklärungssatelliten

Vortex ist der Name folgender Achterbahnen:
 Vortex (Calaway Park)
 Vortex (California’s Great America), später Patriot (California’s Great America)
 Vortex (Canada’s Wonderland)
 Vortex (Carowinds)
 Vortex (Kings Island)
 Vortex (Siam Park City, Bangkok)

Siehe auch:
 Vortex-Durchflussmesser, Durchflussmessgerät zur Bestimmung von Volumen- oder Massenströmen
 Vortizismus, eine Richtung der bildenden Kunst
 Wirbel (Begriffsklärung)